Ярен:

 Ярен — город и административный округ в Республике Науру.
 Ярен — избирательный округ в Науру.
 Ярен, Анне (род. 1963) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 1984 года в эстафете 4х5 км.